Blueberry (engl. „Blaubeere“) steht für:

 eine belgisch-französische Comic-Serie, siehe Leutnant Blueberry
 einen Spielfilm von 2004 mit Juliette Lewis und Vincent Cassel, der auf der obigen Comic-Serie basiert, siehe Blueberry und der Fluch der Dämonen
 eine Cannabissorte, siehe Blueberry (Cannabis)
 ein Ort im Douglas County, Wisconsin, Vereinigte Staaten, siehe Blueberry (Wisconsin)